Сан Хосе дел Прогресо има више значења:

 Сан Хосе дел Прогресо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Прогресо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Прогресо, Сан Хосе (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Сан Хосе дел Прогресо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе дел Прогресо (Сан Хосе дел Прогресо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе дел Прогресо (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе дел Прогресо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику